Richard Alpert – amerykański nauczyciel duchowy, pisarz.
 Richard Alpert – fikcyjna postać z serialu telewizyjnego Zagubieni.